Clio - musa da história na mitologia grega 
Renault Clio - carro popular francês
Clio Awards - premiação de mídia em geral

Localidades
Clio (Alabama)
Clio (Califórnia)
Clio (Carolina do Sul)
Clio (Iowa)
Clio (Michigan)

Outros
Primeiro livro das Histórias (Heródoto)
84 Klio

Clio
Desambiguações de topônimos